Kieslingswalde – niemiecka nazwa miejscowości w Polsce:
 Idzików
 Sławnikowice (województwo dolnośląskie)
 Łopatki Polskie